Jméno Jindřich Svoboda neslo vícero osob:

 Jindřich Svoboda (fotbalista) (* 1952) – český fotbalista
 Jindřich Svoboda (pilot) (1917–1942) – junák a bojový pilot 311. československé bombardovací perutě RAF
 Jindřich Svoboda (astronom) (1884–1941) – astronom a matematik
 Jindřich Svoboda (výtvarník) (1909–2001) – brněnský umělecký knihvazač